Gouvernement Abdel-Ilah Benkiran peut faire référence à deux gouvernements marocains dirigés par Abdel-Ilah Benkiran de 2012 à 2017 :

Gouvernement Benkiran I,  du Maroc du  au .
 Gouvernement Benkiran II,  du Maroc du  au .

Homonymie
Gouvernement du Maroc
Homonymie de gouvernement